Ранчо ел Наранхо има више значења:

 Ранчо ел Наранхо (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Наранхо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Наранхо, Ла Ескондида (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо ел Наранхо, Таберниља (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику